Digital Photography Review é um site sobre fotografia e câmeras digitais.

Ligações externas

Amazon.com
Sites de fotografia